El término Lotería Nacional puede referirse:

 a la Lotería Nacional de Argentina;
 a la Lotería Nacional de Ecuador;
 a la Lotería Nacional de España;
 a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en México;
 a la Lotería Nacional de Panamá;
 a la Lotería Nacional del Reino Unido.

Loterías